Entre nous, le titre alternatif de Coup de foudre, un film français de Diane Kurys sorti en 1983
 Entre nous, un album musical de la chanteuse française Chimène Badi sorti en 2003. Il comprend le titre du même nom.